Can Solà (Mieres), masia de Mieres a la comarca de la Garrotxa.
 Can Solà (Molló) entitat de població del municipi de Molló, al Ripollès.
 Can Solà (Rubí) nucli de població del municipi de Rubí, al Vallès Occidental.
 Can Solà (Sant Martí de Llémena), masia de Sant Martí de Llémena
 Can Solà del Racó
 Cal Solà de la Vall
 Can Solà (Barcelona), coneguda també com a Casal del Solà